Мељине је мало приморско место у Боки Которској, у општини Херцег Нови, у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 1.120 становника (према попису из 1991. било је 744 становника).

Географија 
Насеље се налази 3 километра источно од Херцег Новог, и 2 километра западно од Зеленике, а шеталиштем, „Пет Даница“, обалом, је повезано, преко Новога са Игалом. Најзначајнији културно - историјски споменик места је Лазарет, који датира из 1732. године. У Мељинама, још од доба Млечана, па све до данас, постоји велика болница.

Данас, преко планине Орјена од Мељина води пут до Требиња, ка БиХ – Републици Српској. Пут који, за око 150 километара скраћује досадашњи пут од Србије и БиХ ка Црногорском приморју.

Мељине су туристичко место које припада херцегновској ривијери, и својим туристичким садржајима – велика марина, хотел, апартмани, плаже - испуњава све услове за даљи развој туризма.

Демографија 
У насељу Мељине живи 807 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 33,9 година (34,0 код мушкараца и 33,9 код жена). У насељу има 344 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Херцег Новом
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори
Бока которска